Jméno a příjmení Václav Kropáček má více nositelů:

 Václav Kropáček (1864–1934) – rakouský a český politik
 Václav Kropáček (voják) (1898–1943) – československý voják, plukovník gšt. a příslušník domácího protinacistického odboje
 Václav Kropáček (básník) (1841–1864) – český básník